Roher ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Roher (* 1993), kanadischer Dokumentarfilmregisseur
 Michael Roher (* 1980), österreichischer Illustrator und Autor